Arenomydas är ett släkte av tvåvingar. Arenomydas ingår i familjen Mydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Arenomydas